Александр Николаенко:
 Николаенко, Александр Иванович (1934—2009) — учёный, журналист, критик, историк, краевед и общественный деятель.
 
 Николаенко, Александр Петрович (род. 1957) — советский и российский актёр и режиссёр.

См. также 
 Николаенко, Александра Вадимовна — российская писательница.